Porvenir - miasto w Chile
 Porvenir - miasto w Boliwii
 Porvenir - miasto w Urugwaju